Der Dreiband-Weltcup 1986/1 war das erste Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 9. November 1986 in Paris statt.

Geschichte  
Das erste Dreiband-Weltcup Turnier der Billardgeschichte fand 1986 in Paris statt. Es starteten zwölf Profis der BWA und vier Teilnehmer des ausrichtenden Verbandes. Von den zwölf Profis waren die ersten vier gesetzt. Da es noch keine Dreiband-Weltrangliste gab, wurde eine Rangliste von der BWA erstellt. Die vier gesetzten Spieler waren Raymond Ceulemans, Nobuaki Kobayashi, Junichi Komori und Ludo Dielis. Mit Ludo Dielis scheiterte bereits im Achtelfinale einer der gesetzten Akteure. Für Raymond Ceulemans war das Achtelfinale auch seine größte Herausforderung. Der Franzose Roland Dufetelle führte im fünften Satz mit 14:6 und hatte mehrfach Matchball, konnte aber keinen verwandeln und verlor am Ende mit 14:15. Im Turnierverlauf setzten sich schließlich die beiden Favoriten Ceulemans und Kobayashi durch. In einem spannenden Finale setzte sich Ceulemans im fünften Satz mit 15:13 in acht Aufnahmen durch. Das Weltcup-Turnier in Paris war mit 8000 Zuschauern sehr gut besucht und wurde live im französischen Fernsehen übertragen.

Der Weltcup hatte auch einige Neuerungen im Billardsport geschafft. Die Billards wurden mit blauem Tuch bezogen. Bis dato waren die Billardtücher immer grün. Gespielt wurde mit einer weißen, einer gelben und einer roten Kugel. Davor waren es zwei weiße (eine mit Markierung) und eine rote Kugel. Billard-Meisterschaften wurden bisher in der Regel mit schwarzen Hosen und Pullover gespielt. Bei Weltcup-Turnieren waren Billardwesten Pflicht. Es wurde eine Dreiband-Weltrangliste eingeführt, die nach jedem internationalen Dreibandturnier aktualisiert wurde. Außerdem wurden neben den Weltcup-Turnieren noch weitere Turniere eingeführt. Das waren Grand Prix, Inter-Midgets und Head-to-Head-Turniere, die von der BWA veranstaltet wurden.

Gespielt wurde neben dem Preisgeld um den Soussa-Cup. Dieser Pokal wurde vom ersten Dreiband-Weltmeister Edmond Soussa aus Ägypten gestaltet und als Wanderpokal von Werner Bayer, dem Schöpfer des Dreiband-Weltcups, gestiftet. Edmond Soussa, der 1989 im Alter von 91 Jahren verstarb, besuchte in den Jahren von 1986 bis 1988 mehrere Dreiband-Weltcup-Turniere.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Junichi Komori
  Ludo Dielis
  Rini van Bracht
  Avelino Rico
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Luis Mario Doyharzabal
  Marco Zanetti

Ausrichterplätze:
  Jean Marty
  Francis Connesson
  Roland Dufetelle
  Albert Lasserre

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Einzelnachweise 

1986/1
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in Paris
16. Arrondissement (Paris)